Тоносё:

 Тоносё — посёлок в Японии, находящийся в уезде Сёдзу префектуры Кагава.
 Тоносё — посёлок в Японии, находящийся в уезде Катори префектуры Тиба.